Россия на зимних Паралимпийских играх 2014 года принимала участие во всех видах спорта. Игры проходили в Сочи с 7 по 16 марта 2014 года. Сборную России на Играх представляли 69 спортсменов. Россия впервые в своей истории принимала зимние Паралимпийские игры.Сборная России установила новый рекорд по общему количеству медалей — 80, ранее рекорд принадлежал сборной Австрии — 70 медалей, установленный в 1984 году.

Медали 

{| class="wikitable" style="font-size:85%"
|- bgcolor=#efefef
! colspan=5|Медали по видам спорта
|- align=center
| Вид спорта
| bgcolor=#f7f6a8 | 
| bgcolor=#dce5e5 | 
| bgcolor=#ffdab9 | 
| Итого
|-align=center
|Биатлон
| bgcolor=#f7f6a8 | 12
| bgcolor=#dce5e5 | 11
| bgcolor=#ffdab9 | 7
| 30
|-align=center
|Горнолыжный спорт
| bgcolor=#f7f6a8 | 6
| bgcolor=#dce5e5 | 6
| bgcolor=#ffdab9 | 4
| 16
|-align=center
|Кёрлинг на колясках
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
|Лыжные гонки
| bgcolor=#f7f6a8 | 12
| bgcolor=#dce5e5 | 9
| bgcolor=#ffdab9 | 11
| 32
|-align=center
|Следж-хоккей
| bgcolor=#f7f6a8 | 0
| bgcolor=#dce5e5 | 1
| bgcolor=#ffdab9 | 0
| 1
|-align=center
! Всего
! style="background:gold;"  |30
! style="background:silver;"|28
! style="background:#c96;"  |'22
! 80
|}

 Состав и результаты 
  Биатлон 

 Мужчины 

 Женщины 

  Горнолыжный спорт 

 Мужчины 

 Женщины 

  Кёрлинг на колясках 

Состав

Круговой турнир

 
 

 

Полуфинал

ФиналСборная России завоевала «серебро»''

Лыжные гонки

Мужчины

Дистанционые виды

Спринтерские гонки

Женщины

Дистанционные гонки

Спринтерские гонки

Смешанные

Следж-хоккей 

Состав

Группа B

Полуфинал

Финал

''Сборная России завоевала «серебро»

См. также 
 Россия на зимних Олимпийских играх 2014
 Россия на зимних Сурдлимпийских играх 2015

Ссылки 
 Состав сборной на официальном сайте Олимпийских игр
 Паралимпийский комитет России

2014
Страны на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Спорт в России в 2014 году